A categoria 90 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô de 2014 ocorreu no dia 29 de agosto em Chelyabinsk. Abaixo estão os resultados.<ref></</ref>

Medalhas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Quartas de final
| RD3=Semifinal
| RD4=Final

| team-width=130
| score-width=20

| RD1-team03= Cheng Xunzhao
| RD1-score03=000
| RD1-team04=

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Campeonato Mundial de Judô de 2014